Il doppio del torneo di tennis TEAN International 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rameez Junaid e Philipp Marx che hanno battuto in finale Bart Beks e Matwé Middelkoop 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Rameez Junaid /  Philipp Marx (Campioni)
 James Auckland /  Dick Norman (semifinali)

 Miguel-Angel Lopez Jaen /  Iván Navarro (quarti di finale)
 Jaroslav Pospíšil /  Boy Westerhof (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

TEAN International 2008